Huset Burgund () kan syfta på:

Kungaätter och dynastier 

 huset Burgund (hertigdömet Burgund) (1032–1361), yngre gren till den capetingiska dynastin som härskade i hertigdömet Burgund
 huset Burgund-Ivrea (982–1190), regerande kungahuset i grevskapet Burgund
 huset Burgund-Portugal (1126–1369), yngre gren till anscariderna (huset Burgund-Ivrea) och regerande kungahus i kungadömena Kastilien och Léon
 huset Burgund-Spanien (1093–1383), yngre gren till capetingiska huset Burgund och regerande kungahus i kungariket Portugal
 huset Valois-Burgund (1363–1482), yngre gren till huset Valois och regerande kungahus i hertigdömet Burgund

Se även 

 Burgund (olika betydelser)